Depósito Tecnogênico é uma área cúbica, geralmente formada e encontrada nas margens de rios em fundos de Vales, submersos em reservatórios de água, onde os sedimentos provenientes de processos de erosão e produção de sedimentos, tendem, após serem ou não transportados pelos cursos d'água, a se depositaram e a se sedimentarem, formando camadas de sedimentos compostas por silte, areias, argilas, pedregulhos e artefatos humanos como pedaços de plásticos, borrachas, vidro, madeira, metais etc.

Sedimentologia
Ecologia